Мерлін Малиновський (;  27 вересня 1958, Норт-Бетлфорд) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1974 року.

1978 року був обраний на драфті НХЛ під 27-м загальним номером командою «Колорадо Рокіз».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Колорадо Рокіз», «Нью-Джерсі Девілс», «Гартфорд Вейлерс» та «Ароза».

Виступав за збірну Канади на Олімпійських іграх 1988, де канадці посіли четверте місце.

Статистика

Примітки

Посилання 
 Мерлін Малиновський на EliteProspects.com 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988
Хокеїсти «Колорадо Рокіз»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Арози»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎
Задрафтовані «Колорадо Рокіз» (НХЛ)
Поляки Канади